Der Copa do Brasil 2004 war die sechzehnte Austragung dieses nationalen Fußball-Pokal-Wettbewerbs in Brasilien. Die Copa wurde vom Brasilianischen Sportverband, dem CBF, ausgerichtet. Der Pokalsieger war als Teilnehmer an der Copa Libertadores 2005 qualifiziert.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 4. Februar 2004 in seine Saison und endete am 30. Juni 2004. Am Ende der Saison errang der EC Santo André den Titel zum ersten Mal und wurde der neunte Titelträger. Torschützenkönige wurden Alex Alves vom Botafogo FR und Dauri de Amorim vom Clube 15 de Novembro mit 8 Treffern.

Höchste Siege
 Maranhão AC – Botafogo FR: 0:5 (4. Februar 2004 - 1. Runde Hinspiel)
 Novo Horizonte FC – EC Santo André: 0:5 (18. Februar 2004 - 1. Runde Hinspiel)
 EC Flamengo – CR Vasco da Gama: 0:5 (18. Februar 2004 - 1. Runde Rückspiel)
 Palmas FR – Nacional FC (AM): 5:0 (17. März 2004 - 2. Runde Hinspiel)

Teilnehmer 
Teilnehmer waren 54 Qualifikanten aus den Staatsmeisterschaften sowie die 10 besten Teams aus dem 2003er Ranking des CBF. Die Teilnehmer an der Copa Libertadores 2003 (Cruzeiro (8), Santos (10), São Paulo (6), Coritiba (15) und São Caetano(63)) nahmen nicht an dem Wettbewerb teil. In soweit diese eine Platzierung im CBF Top-Ten Ranking hatten, nahm der nächstbeste Klub deren Startplatz ein.

Teilnehmer aus dem CBF Ranking

Teilnehmer aus den Staatsmeisterschaften

Modus 
Der Modus bestand aus einem K.-o.-System. In den ersten beiden Runden bestand die Regelung, dass wenn eine Mannschaft in einem Auswärts-Hinspiel mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnt, es kein Rückspiel gibt.

Der Paarungssieger wurde über das Torverhältnis ermittelt. Bei Gleichheit wurde die Auswärtstorregel angewandt. Stand nach heranziehen dieser kein Sieger fest, wurde dieser im Elfmeterschießen ermittelt.

Turnierplan 

Im ersten Spiel zwischen dem AC Paranavaí und dem SE Gama in der ersten Runde des Wettbewerbs, wurde der Spieler Allan irregulär durch Gama eingesetzt. Paranavaí wurde daraufhin zum Sieger der Paarung erklärt. Die Entscheidung wurde dann am 12. März durch das Sportgericht wieder zurückgezogen.

Ebenfalls in der ersten Runde wurden im Hinspiel zwischen dem Barra do Garças FC und dem Santa Cruz FC seitens Barra elf Spieler irregulär eingesetzt. Santa Cruz wurde daraufhin zum Sieger der Paarung erklärt. Das Rückspiel wurde nicht mehr ausgetragen.

Finalspiele

Hinspiel

Rückspiel

Meistermannschaft

Torschützenliste

Zuschauer

Meistbesuchte Spiele

Am wenigsten besuchte Spiele

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com

2004
Fußballsaison 2004